Села:
 Осокорівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Осокорівка — Херсонська область, Бериславський район
 Осокорівка — Чернігівська область, Ніжинський район